Будрішке (Расейняйський район)
 Будрішке (Швенчьонський район)
 Будрішке I
 Будрішке II